Strömfors kan syfta på:

 Strömfors – en tidigare kommun, sedan 2010 en kommundel inom Lovisa stad
 Strömfors, Skellefteå kommun – en småort i Skellefteå kommun
 Strömfors (naturreservat) – ett naturreservat i Malå kommun